Ünlü ist ein türkischer weiblicher und männlicher Vorname sowie Familienname mit der Bedeutung „bekannt, berühmt“.

Namensträger

Familienname 
 Ahmet Mahmut Ünlü (* 1965), türkischer Prediger
 Altuğ Ünlü (* 1965), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Cihat Ünlü (* 1955), türkischer Mediziner
 Fikret Ünlü (1943–2019), türkischer Lehrer, Direktor und Politiker
 Kemalettin Ünlü (* 1928), türkischer Fußballspieler
 Muhammed Ünlü (* 1995), türkischer Boxer
 Süheyla Ünlü (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Tolga Ünlü (* 1989), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Umut Ünlü (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Volkan Ünlü (* 1983), türkischer Fußballspieler

Künstlername 
 Grup Ünlü, deutsch-türkische Rockgruppe

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname